
Бе́лтон () — топоним США и фамилия.

Места 
 
 
 Белтон (Техас)
 
 Белтон (Монтана), более известный как 
 
 
 
 Белтон-хаус

Носители фамилии 
  (1893—1988) — американский политик, председатель Сената штата Орегон (1945—1946).
  (род. 1979) — британская пловчиха, чемпионка мира в эстафете 4×200 м вольным стилем (2001).
  (ум. 1963) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1948—1963), лорд-мэр Дублина (1950—1951).
  (Джон Белтон; 1895—1952) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Ноттингем Форест».
  — американский культуролог и киновед, профессор Ратгерского университета.
  (1903—1963) — ирландский дипломат, посол Ирландии в Испании (1946—1949), ФРГ (1951—1955) и Канаде (1964—1967).
 Белтон, Кэтрин — британская журналистка и писательница.
  (род. 1943) — ирландский политик, член Палаты представителей (1989—1992, 1997—2002) и Сената Ирландии (1993—1997).
  (1918—2006) — ирландский политик, член Палаты представителей (1965—1981) и Сената (1982—1987) Ирландии, племянник Патрика Белтона (1884—1945).
 Белтон, Люк (род. 1994) — британский пловец, чемпион Островных игр в эстафетах 4×50 м и 4×100 м в составе сборной Гернси (2013).
  (1934—2018) — американский астроном, лауреат Премии Джерарда Койпера (1995).
 Белтон, Майкл (род. 1969) — американский предприниматель.
  (1884—1945) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1927, 1933—1937, 1938—1943), основатель Ирландского христианского фронта, отец Джека, Пэдди и Ричарда Белтонов, дядя Люка Белтона.
  (Патрик Белтон; 1926—1987) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1963—1977), лорд-мэр Дублина (1978—1979).
  (1913—1974) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1969—1973).
  — новозеландский иллюстратор, лауреат Новозеландской детской литературной премии за лучшую книгу (1997).
  — американский педагог, президент Южного университета (с 2015).
  (род. 1984) — игрок в американский футбол, чемпион Лиги американского футбола в закрытых помещениях в составе клубов «Филадельфия Соул» (2016) и «Вашингтон Валор» (2018).
  (1948—1992) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Атланта Фэлконс» и «Сент-Луис Кардиналс».
  (1955—2019) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (1977).
Белтон, Чарлз Патрик (1905—1981) — новозеландский шахматист и шахматный функционер.
 (1820—1891) — английский крикетчик.
  (род. 1951) — американский политик, мэр Миннеаполиса (1994—2001).